L'Estremadura ou Estrémadure (en français) peut désigner :

Toponyme 

 l'Estremadura, une ancienne province du Portugal.

Autre 
 Estremadura, Dénomination d'origine contrôlée ou DOC pour un vin portugais dont le terroir viticole s'étend sur toute l'Estremadura.